Кума́р — индийские имя и фамилия.

Известные носители 
 Кумар, Амир (1923—1980) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1948 и 1956 годов.
 Кумар, Анант (род. 1969) — немецкий писатель индийского происхождения.
 Кумар, Анил (род. 1975) — индийский легкоатлет, метатель диска.
 Кумар, Ахил (род. 1981) — индийский боксёр-любитель.
 Кумар, Ашок (род. 1950) — индийский хокеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Кумар, Варун (род. 1995) — индийский хоккеист на траве.
 
 
 Кумар, Гулшан (1956—1997) — индийский бизнесмен и кинопродюсер.
 Кумар, Данила (1921—1944) — югославская словенская партизанка, участница Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Кумар, Джитендер (род. 1988) — индийский боксёр-любитель.
 Кумар, Динеш (род. 1988) — индийский боксёр-любитель.
 Кумар, Индер (1973—2017) — индийский актёр
 Кумар, Манодж (род. 1986) — индийский боксёр-любитель.
 Кумар, Мейра (род. 1945) — индийский политик, депутат парламента, бывший дипломат.
 Кумар, Мукеш (род. 1970) — индийский хоккеист на траве.
 Кумар, Нареш (1928—2022) — индийский теннисист и теннисный тренер.
 Кумар, Нирмал (род. 1947) — индийский писатель из штата Керала. Пишет на языке малаялам.
 Кумар, Нишад (род. 1992) — индийский паралимпиец-легкоатлет, прыгун в высоту.
 Кумар, Правин (род. 2003) — индийский паралимпиец-легкоатлет, прыгун в высоту. 
 Кумар, Равиндра (род. 1960) — индийский журналист.
 Кумар, Раджендра (1929—1999) — индийский актёр.
 Ракеш Кумар, более известный просто как Кумар — поэт-песенник индийского кино.
 Кумар, Рупеш (1946—1995) — индийский актёр.
 
 Кумар, Сурендер (род. 1993) — индийский хоккеист на траве, защитник сборной Индии. 
 Кумар, Сушил (род. 1983) — индийский борец-вольник, чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр.
 Кумар, Сушил (адмирал) (1940—2019) — индийский адмирал Военно-морских сил Индии.
 Кумар, Чаранджит (род. 1956) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1980 года.
 Кумар, Шалини (род. 1980) — индийская актриса.
 Кумар, Шарад (род. 1992) — индийский легкоатлет-паралимпиец, прыгун в высоту

Персоны, известные под псевдонимами, второй частью которых является «Кумар»
 Акшай Кумар (род. 1967) — индийский актёр и продюсер, настоящее имя — Раджив Хариом Бхатия.
 Ануп Кумар (1926—1997) — индийский актёр, настоящее имя — Кальян Кумар Гангули.
 Ашок Кумар (1911—2001) — индийский актёр, продюсер и режиссёр, настоящее имя — Кумуд Кумар Гангули.
 Дилип Кумар (1922—2021) — индийский актёр, продюсер и политик, настоящее имя — Мухаммад Юсуф Хан.
 Кишор Кумар (1929—1987) — индийский певец, актёр, поэт-песенник, композитор, продюсер и режиссёр, настоящее имя — Абхас Кумар Гангули.
 Манодж Кумар (род. 1937) — индийский актёр и режиссёр, настоящее имя — Харикришна Гири Госвами.
 Радж Кумар (1926—1996) — индийский актёр, настоящее имя — Кулбхушан Пандит.
 Санджив Кумар (1938—1985) — индийский киноактёр, настоящее имя — Харихар Джаривала.
 Уттам Кумар (1926—1980) — индийский актёр, режиссёр, продюсер, певец и композитор, настоящее имя — Арун Кумар Чаттерджи.

См. также 
 Кумара
 Кумари (значения)
 Кумары